Армен Мисакович (Михайлович) Хостикян (, 22 мая 1929, Ереван — 22 июля 2003, там же) — известный армянский актёр и сатирик. Народный артист Армянской ССР (1984). Вместе с Ашотом Казаряном снимал шуточные сцены.

Избранная фильмография 
 1955 — Призраки покидают вершины — аспирант (нет в титрах)
 1955 — Золотой бычок — Мамикон
 1956 — Из-за чести — официант
 1957 — Сердце матери — Петрос
 1957 — Кому улыбается жизнь — Андраник
 1960 — Парни музкоманды — Завен
 1966 — Мсье Жак и другие (новелла «Попранный обет») — Торос
 1974 — Ксения, любимая жена Фёдора — Григорян
 1977 — Солдат и слон — эпизод
 1980 — Пощёчина — Киракос
 1980 — Полёт начинается с земли — Бадикян
 1981 — Будь здоров, дорогой! — начальник вокзала
  —  — Армен
 1984 — Пожар — Дереник
 1984 — Земля и золото — эпизод
 1985 — Последнее воскресенье — Лаэрт Суренович
 1987 — Дорога к Давиду Сасунскому — милиционер
 1987 — На дне — городовой
 1988 — Государственная граница. На дальнем пограничье — Григорий, отец Рузанны
 1988 — Дежа вю — дядя Ашот
 1990 — Там, где небо лежит на земле (новелла «Отец») — Вартан
 1990 — Лицом к стене — эпизод
 1996 — Наш двор — Армен
 1998 — Наш двор 2 — Армен

Награды 
 Народный артист Армянской ССР (1984).
 Медаль Мовсеса Хоренаци (2000).
 Медаль «За трудовое отличие» (27.06.1956).

Ссылки 
 Фильмография